Vladimir Fernández Alfaro (1961. április 19. –) salvadori nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
1991-ben lett hazája legfelső szintű labdarúgó-bajnokságának partbírója. Az aktív nemzeti partbírói szolgálattól 2006-ban búcsúzott.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Salvadori labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1993-tól tartotta nyilván partbírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbírói szolgálattól 2006-ban a FIFA JB 45 éves korhatárának betöltésével vonult vissza.

Világbajnokság 
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Dél-Korea és Japán közösen rendezte a XVII., a 2002-es labdarúgó-világbajnokság döntő mérkőzéseit, ahol kettő csoportmérkőzésen működött asszisztensként. A partbírók szakmai tevékenységük során még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

2002-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Konföderációs kupa 
Szaúd-Arábia rendezte a 3., az 1997-es konföderációs kupadöntő mérkőzéseit, ahol a FIFA JB megbízásából több találkozón szolgálhatta a labdarúgást partbíróként. Partbírói mérkőzéseinek száma: 5.

Arany Kupa 
Az Egyesült Államok a 4., az 1998-as CONCACAF-aranykupa valamint a 6., a 2002-es CONCACAF-aranykupa tornának volt a házigazdája, ahol a Észak- és Közép-amerikai, Karibi Labdarúgó-szövetségek Konföderációja (CONCACAF) JB asszisztensként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma: 9.

Források 
 

Salvadori labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek